Эсперанса Гомес (, настоящее имя Эсперанса Гомес Сильва (); род. 13 мая 1983, Белалькасар, Колумбия) — колумбийская модель и порноактриса.

Биография 
В 2005 году признана Мисс  Colombia.

Фильмография 
2009
 Josh Stone’s — South Beach Cruisin 3
 BangBros — Ass Parade — Spanish Diosa
 BangBros — Ass Parade — Esperanza Gomez’s Back
 BangBros — Facial Fest — Viva Colombia
 BangBros — Backroom Milf — Colombian Goddess
 Cuban Kings — El Bombon de Colombia
 Naughty America — Latin Adultery — Married Woman
 Brazzers — Big Tits in Sports — Tackle Titball
 Naughty America — My Wife’s Hot Friend — Esperanza Gomez e Alec Knight
 Josh Stone’s — Confessions Over Cocktales 2
 Brazzers — Real Wife Stories — Bellezas Salvajes

2010
 Naughty America — My Dad’s Hot Girlfriend — Esperanza Gomez e Anthony Rosano
 Naughty America — My Wife’s Hot Friend — Esperanza Gomez e Mark Wood
 Josh Stone’s — Love Kara Tai 2
 Naughty America — My Wife’s Hot Friend — Esperanza Gomez e Christian
 Naughty America — Latin Adultery — Esperanza Gomez e Anthony Rosano
 Naughty America — My First Sex Teacher — Esperanza Gomez
 Naughty America — I Have a Wife — Esperanza Gomez
 Naughty America — My Dad’s Hot Girlfriend — Esperanza Gomez e Chris Johnson
 Naughty America — Latin Adultery — Esperanza Gomez e Christian
 Josh Stone’s — South Beach Cruisin 5

2011
 Justin Slayer — Esperanza Gomez Enough Said
 Justin Slayer — Booty I Like 7
 Naughty America — American Daydreams — Esperanza Gomez e Johnny Sins
 Naughty America — Tonight’s Girlfriend — Esperanza Gomez
 Naughty America — Latin Adultery — Esperanza Gomez e Bill Bailey

2012
 Naughty America — My Friends Hot Mom — Esperanza Gomez e Danny Wylde
 Cuban Kings — El Bombon de Colombia

Премии и номинации 
 2005 : Мисс  Colombia

 2012 :  — Latin-Themed Release of the Year

 2012 : The Galaxy Awards — Лучшая М/Ж сцена

 2013 : AVN Award номинация — Невоспетая старлетка года.

Примечания

Ссылки 
Страницы на официальных ресурсах

 Официальный сайт Эсперансы Гомес
 

Интервью
 Интервью Эсперансы Гомес журналу 
 Интервью Эсперансы Гомес газете El Tiempo

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы Колумбии